Список лучших альбомов США 1992 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1992 год. Лучшим альбомом года в США в 1992 году стал диск «Ropin' The Wind» американского кантри-исполнителя Гарта Брукса. Ropin' the Wind сразу же занял 1-е место альбомного поп-чарта, став первым кантри-альбомом (диск сочетал в себе композиции в стиле кантри-поп и хонки-тонк), которому удалось добиться такого результата.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1992 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1992 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1992 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1992 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1992 года